Kangding Qingge () (literalmente "Canción de amor de Kangding") es una canción folclórica tradicional de Kangding, provincia de Sichuan, China. La canción es una de las canciones más populares de China.

Historia 

En 1946, Wu Wen-ji  quien era nativo de Quanzhou, mientras estudiaba música en la provincia de Sikang recopiló la canción Paomao Liuliude Shanshang (La Montaña del Caballo) junto con más de 200 canciones folclóricas locales. Mientras Wu enseñaba en una academia militar del Kuomingtang, Wu adaptó y renombró la canción como Canción de Amor de Kangding, en referencia a la capital de la provincia de Sikang. 

En 1947 (el año 36 de la República China), Jiang Dixian un compositor y profesor de música chino, en el Conservatorio Central de Música apoyó el trabajo de Wu. La soprano Yu Yixuan estrenó la canción en China y luego la cantó en París. Luego la canción fue propalada por toda China gracias a que Yu Yixuan la incorporó a su repertorio.

La canción ha sido interpretada o adaptada por numerosos artistas occidentales destacados  entre los que se cuentan Placido Domingo, Timi Zhuo , y A-mei.

Letra

Referencias 

Cultura de China
Canciones de China
Canciones en chino